Der polnische Fußballpokal der Frauen ist der höchste Pokalwettbewerb im polnischen Frauenfußball und wurde erstmals in der Saison 1984/85 ausgetragen. Von den 36 Finalrunden, die bis 2021 gespielt wurden, stellt Czarni Sosnowiec den Rekordmeister, der allein 13 Mal die Endrunde für sich entscheiden konnte. In einer einzigartigen Siegesserie gewann der Verein von 1994/95 bis 2001/02 achtmal hintereinander den Pokal. Für eine Überraschung sorgte in der Saison 1993/94 der Złotówer Verein Sparta Złotów, der vorher als Außenseiter gehandelt wurde.

Liste der Sieger

Anzahl der Siege

Weblinks 
 Liste der Pokalsieger bei der RSSSF auf rsssf.com

Pokalsieger der Frauen